Вараздат Мясникович Затикян (, 10 апреля 1959, село Ломатурцх Ахалкалаки) — бывший депутат парламента Армении, младший брат Вагана Затикяна.

 2000 — окончил Ереванский институт «Айбусак». Экономист.
 1979—1981 — служил в армии.
 1981—1982 — работал на Ереванском шёлковом комбинате электриком-слесарем.
 1982—1983 — рабочий в Ереванской библиотеке.
 1983—1986 — работал в производственном объединении «Ануш» бригадиром, слесарем, складчиком, электриком-ремонтчиком.
 1986—1987 — работал в цветной типографии.
 1988—1990 — рабочий в консперативе «Анаит».
 1990—2000 — начальник производства в производственном объединении «Ануш».
 21 мая 2000 — избран депутатом парламента. Член постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам. Член «РПА».

Депутаты Национального собрания Армении
Члены Республиканской партии Армении
Выпускники вузов Еревана